Квинт Сервилий Цепион (, * 97 пр.н.е.; † 67 пр.н.е., Айнос) e римски политик на късната Римска република през 1 век пр.н.е. и осиновител-баща на Марк Юний Брут, по-късният убиец на Юлий Цезар.

Биография 
Цепион е син на Квинт Сервилий Цепион Млади, който е убит като проконсул през 90 пр.н.е. в Съюзническа война, и Ливия Друза. Брат е на Сервилия Цепиона, майка на Марк Юний Брут, убиеца на Цезар, и на Сервилия Младша. След развода на майка му през 98 пр.н.е., той живее със сестрите си при нейния брат, чичо му Марк Ливий Друз, до неговото убийство през 91 пр.н.е. Полубрат е на Марк Порций Катон и Порция.

Цепион участва през 72 пр.н.е. при консула Луций Гелий Публикола в Спартаковата война като военен трибун. Вероятно той е квестор при Помпей Велики през 67 пр.н.е. и умира по пътя за Мала Азия в Айнос в Тракия. Катон Млади, заминава веднага при своя полубрат и не го намира жив. Той построява за Цепион един монумент на агората в Айнос.

Квинт осиновява племенника си, сина на Сервилия, Марк Юний Брут, който за известно време си сменя името на Квинт Сервилий Цепион Брут от уважение към вуйчо си и после го наследява.

Източници

Външни препратки 
 Livius.org: Brutus

Древноримски политици
Сервилии